Кубок Вірменії з футболу 2016–2017 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру у Вірменії. Титул вдруге здобув Ширак.

Календар

Чвертьфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/18 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/19 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/19 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/18 жовтня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Вірменії на soccerway 

2016—2017
Вірменія
Вірменія